«Дождь» — песня, написанная российской певицей МакSим. Композиция была издана как промосингл с её четвёртого альбома «Другая реальность». В ротацию песня попала 22 сентября 2010 года. Цифровой релиз композиции состоялся в октябре 2010 года.

Создание композиции и релиз 
По словам певицы, идея песни пришла к ней после московской жары, летом 2010 года. Когда пошёл первый дождь, возникла идея создания композиции:
В это время я была на даче, выскочила на улицу, и мне совсем не хотелось от него прятаться. Ну наконец-то, думала я, сколько народу в Москве сейчас также радуются! В этой песне не зря есть строчки: «как устало солнце биться».

Композиция была выпущена как радиосингл 22 сентября 2010 года. Цифровой релиз композиции состоялся в октябре 2010 года. В 2013 году песня вошла в четвёртый альбом певицы «Другая реальность».

19 мая 2015 года состоялся выход альбома Джигана «Твой выбор», в который вошёл ремейк песни «Дождь». 27 октября 2015 года Джиган выпустил клип на эту песню, в котором МакSим участие не принимает.

Список композиций 
 Радиосингл

 Цифровой сингл

Критика и чарты 
Ремейк композиции, записанный совместно с Джиганом Алексей Мажаев из InterMedia назвал «главным хитом» его альбома «Твой выбор», отметив, что особенно хороши партии певицы.

Песня заняла 12 место в пользовательском голосовании за лучшую композицию 2010 года, на портале «Muz.ru».

Композиция достигла 2 места в общем радиочарте стран СНГ и это девятый сингл певицы, попавший в топ-3 данного чарта. Песня заняла 61 место в итоговом радиочарте за 2011 год. В чарте самых ротируемых русскоязычных композиций за 2011 год песня заняла 22 строчку.

Сингл дебютировал на 10 месте в российском чарте цифровых синглов. В следующую неделю песня покинула топ-10 данного чарта. В последнюю неделю сводки чарта 2010 года песня вернулась в чарт, на 2 позицию. В первом опубликованном цифровом чарте 2011 года (продажи считались за последнюю неделю 2010-го и первую неделю 2011 года), песня опустилась до 8 места. В списке самых продаваемых цифровых треков в России за первую половину 2011 года, по информации компании 2М и Lenta.ru сингл занял 18 место.

Недельные чарты

Месячные чарты

Квартальные и полугодовые чарты

Годовые чарты

Награды 
 2011 год — «Золотой граммофон».

Примечания 

Синглы 2010 года
Песни 2010 года
Поп-песни
Песни МакSим
Песни — лауреаты премии «Золотой граммофон»